Volverás puede referirse a:

Volverás (2002), película dirigida por Antonio Chavarrías; 
 Volverás, canción de Coral Segovia;
 Volverás, canción de Gloria Estefan;
 Volverás, canción de Paulina Rubio; o
 Volverás, canción de Ricky Martin.